Кубок Кремля 2009 года в мужском одиночном разряде проводится в двадцатый раз. В основной сетке турнира 32 участника, четверо из которых проходят по результатам квалификации, и ещё четверо получили wildcard от организаторов.

Игорь Куницын защищал свой прошлогодний титул, но уступил в первом же круге. Кроме Куницына в турнире принимали участие ещё два бывших победителя — россияне Николай Давыденко (2004, 2006 и 2007) и Игорь Андреев (2005), но оба также уступили в первых же матчах.

10 из 32 теннисистов в основной сетке — россияне.

3 из 4 игроков, прошедших квалификацию, добрались до четвертьфинала.

Посев 

  Николай Давыденко (Первый круг)
  Виктор Ханеску (Первый круг)
  'Михаил Южный (Титул)
  Игорь Андреев (Первый круг)

<li>  Пабло Куэвас (Четвертьфинал)
<li>  Янко Типсаревич (Финал)
<li>  Фабрис Санторо (Второй круг)
<li>  Мартин Вассальо-Аргельо (Первый круг)

Сетка турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 

Кубок Кремля 2009